Csehország
 Klášterec nad Ohří, település a Chomutovi járásban
 Klášterec nad Orlicí, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Klášterec, Olšany településrésze a Šumperki járásban
 Klášterec, Vimperk településrésze a Prachaticei járásban